Le port de Blankenberghe, (en néerlandais : Haven van Blankenberge) est un port maritime belge, situé sur la Côte belge et desservant la ville de Blankenberghe, située dans la province de Flandre-Occidentale.

C'est un port de pêche et de plaisance.

Situation

Histoire

Monuments et édifices 
 Le phare de Blankenberghe

Notes et références

Voir aussi 
 Phare de Blankenberghe
 B1 Sint-Pieter , scute de Blankenberge

Blankenberge
Blankenberge
Blankenberghe